Trakt může být :

 trakt (budova) – část nebo křídlo větší budovy
 zadní trakt
 trakt (architektura) – vnitřní prostor budovy vymezený nosnými zdmi nebo nosnými pilíři
 trakt (anatomie) – ústrojí, dráha, soustava
 trávicí trakt neboli zažívací trakt
 trávicí trakt člověka
 dýchací trakt
 urogenitální trakt
 střevní trakt
 genitální trakt
 trakt (technika)
 výfukový trakt
 synonymum pro slovo cesta
 Sibiřský trakt
 Čujský trakt
 Čemalský trakt